Будин:
 Будин — представитель древнего народа будинов, обитавшего, по Геродоту, севернее савроматов.
 Будин — бывшая коммуна в фюльке Нурланн, Норвегия, в 1968 году вошла в состав города Будё.

Фамилия 
 Будин, Владимир Иванович (род. 1938) — советский конькобежец.
 Будин, Иван Алексеевич (1922—1992) — советский разведчик, полный кавалер ордена Славы.
 Будин, Константин Захарович (1909—1999) — директор Московского отделения Всесоюзного НИИ. растениеводства (1960—1966), академик ВАСХНИЛ.
 П.-А. Будин (швед. Per-Arne Bodin) — шведский языковед, литературовед, славист, писатель и переводчик.



См. также 
 Будино

Примечания